Ropar steht für:
 Ropar (Distrikt), Distrikt in Punjab, Indien
 Mount Ropar, Berg in der Ross Dependency, Antarktika